YDG steht für:
 Flughafen Digby (IATA-Code), Flugplatz von Digby (Nova Scotia), Nova Scotia

ydg steht für:
 Yidgha (ISO-639-3-Code), südostiranische Sprache

Abkürzung